Чемпионат Африки по хоккею на траве среди мужчин 2000 — 6-й розыгрыш чемпионата по хоккею на траве среди мужских команд. Турнир прошёл с 13 по 20 мая 2000 года в городе Булавайо (Зимбабве) на стадионе «Khumalo Hockey Stadium». В турнире приняло участие 7 сборных.

Чемпионами в 3-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, победив в финале сборную Египта со счётом 3:2. Бронзовым призёром стала сборная Зимбабве, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Ганы со счётом 2:1.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2002. Путёвку на чемпионат получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная ЮАР. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, получали путёвку на квалификационное межзональное соревнование к чемпионату мира, прошедшее с 17 по 29 июля 2001 в Эдинбурге (Шотландия); соответственно, эти путёвки получили сборные Египта и Зимбабве (но ни одна из этих двух команд в итоге не попала на чемпионат мира).

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в группу за определение 7-го места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в группу за определение 7-го места

Группа за определение 7-го места 

 Проходят в плей-офф за 5-6 место

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте www.todor66.com

2000
Май 2000 года
2000 год в Зимбабве
Международные спортивные соревнования в Зимбабве
Хоккей на траве в Зимбабве